Актан — название населённых пунктов

Казахстан 
 Актан — аул в Индерском районе Атырауской области.
 Актан — село в Аягозском районе Восточно-Казахстанской области.
 Актан — село в Жангалинском районе Западно-Казахстанской области.